Фельгенгауэр () — немецкая фамилия, означает «колесник».

Известные носители:
 Фельгенгауэр, Даниэль (род. 1976) — немецкий футболист и тренер.
 Фельгенгауэр, Павел Евгеньевич (род. 1951) — российский биолог, журналист, независимый военный обозреватель.
 Фельгенгауэр, Татьяна Владимировна (род. 1985) — российский журналист, корреспондент и ведущая передач радиостанции «Эхо Москвы».

Примечания